Blaž Vrhovnik (ur. 8 maja 1981) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana, drużynowy mistrz świata juniorówz 1997 roku. Jego największym sukcesem w Pucharze Świata było 52. miejsce w klasyfikacji generalnej w sezonie 1997/1998, a najlepszym rezultatem w pojedynczych zawodach PŚ była dwunasta pozycja.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 38. miejsce (K-90), 17. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1998  Nagano/Hakuba – 10. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 24. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 1997  Trondheim – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 38. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 12. miejsce
 1998  Sankt Moritz – 7. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 21. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – złoty medal
 1998  Sankt Moritz – 4. miejsce
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2003